Cascine Ronco ima više značenja:
 Cascine Ronco, Asti
 Cascine Ronco, Biella